Синко-Оливас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха-дель-Эбро. Занимает площадь 2,12 км². Население — 123 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы